Jacked steht für:

 Jacked (Spiel), ein Motorrad-Computerspiel
 Jacked - Pulp Russia, eine russische Krimikomödie von 2004